Mezquital kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mezquital, Puebla, 
 Mezquital, Chihuahua, 
 Mezquital del Oro (ort), Zacatecas, 
 Mezquital (kommun), Durango, 
 Mezquital, San Luis Potosí, 

Robotskapade Mexikoförgreningar